Macaubal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Macaubal (ort), São Paulo, 
 Macaubal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar